Herrenfahrer steht für:
 männliche Radfahrer, insb. in Österreich Ende der 1890er Jahre
 Autobesitzer, die ihre Wagen selbst warteten und steuerten – im Gegensatz zu Chauffeuren, die ihre Arbeitgeber damit herumfuhren
 Rennfahrer, die bei den Wettbewerben mit ihren eigenen Wagen als Amateure fuhren, siehe Herrenfahrer

Siehe auch:
 Herrenreiter